Большие Кириллы — деревня в Рославльском районе Смоленской области России. Входит в состав Кирилловского сельского поселения. Население — 199 жителей (2007 год). 
 
Расположена в южной части области в 2 км к северо-востоку от Рославля, в 0,5 км южнее автодороги  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»), на берегу реки Радуга. В 4 км юго-западнее деревни расположена железнодорожная станция Рославль-1 на линии Смоленск — Брянск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Известные уроженцы 

 Головлёв, Леонид Иосифович — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Рославльского района